Сборная Индонезии по футболу до 19 лет () — национальная футбольная сборная Индонезии, за которую имеют право выступать игроки возрастом 19 лет и младше. Главным тренером сборной является Индра Сджафри. Юношеская сборная находится под управлением Футбольной ассоциации Индонезии. Игроки сборной принимают участие в юношеском чемпионате Азии и юношеском чемпионате АСЕАН.

Статистика выступлений

Молодёжный чемпионат мира

Достижения

Континентальные 
 Чемпионат Азии (до 19 лет)
 Победитель (1) : 1961
 Второе место (2) : 1967, 1970
 Третье место (1) : 1962

Региональные 
 Чемпионат АСЕАН (до 19 лет)
 Победитель (1) : 2013
 Третье место : 2017, 2018

Другие 
 HKFA Internasional Youth Football Invitation Tournament
 Победитель (1) : 2013

Состав на чемпионат Азии 2018

Ссылки 

Сборная Индонезии по футболу
Футбол в Индонезии
Индонезия